La coupe de la ligue islandaise de football 1996 (Lengjubikarinn 1996) est la  de cette compétition d'avant-saison islandaise. Elle rassemble 34 équipes.

La compétition débute le 14 mars 1996. La finale a lieu le 15 mai 1996 entre l'ÍA Akranes et le Breiðablik Kopavogur. 

L'ÍA Akranes remporte cette première édition sur le score de 3-1.

Déroulement de la compétition 
 Les 34 clubs sont réparties en 5 groupes de 6 équipes et 1 groupe de 4 équipes. 
 Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale qui se déroulent sous la forme de matchs à élimination directe. 
 Les demi-finales ont lieu sous la forme de 2 groupes de 3 équipes et les premiers de chaque groupe s'affrontent en finale.

Phase de poule

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Groupe F 

|}

Quarts de finale 

|}

Demi-finale

Groupe A

Groupe B

Finale

Sources 
 RSSSF Page - Iceland - League Cup History 1996

Coupe de la ligue islandaise de football